Луис Ечеверија Алварез има више значења:

 Луис Ечеверија Алварез, Ел Онго (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Сан Дамијан Тексолок), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Акил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Луис Ечеверија Алварез (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику